Andor József (1871–1918) pedagógus, író, irodalomtörténész
 Andor József (1930–2011) erdőmérnök